Cascapédia – fiume del Canada
 Lago Cascapédia – lago del Canada
 Cascapédia-Saint-Jules – centro abitato del Canada